«Робокоп 2» () — фантастический боевик режиссёра Ирвина Кершнера, являющийся продолжением фильма «Робокоп» 1987 года. Фильм стал последним в режиссёрской карьере Кершнера, умершего 27 ноября 2010 года и последним, в котором Робокопа сыграл Питер Уэллер. Бюджет — 35 млн долларов. Общие кассовые сборы составили 45,7 млн долларов.

Фильм получил неоднозначные отзывы от критиков и поклонников. В 2013 году фильм получил внимание от средств массовой информации из-за его сюжета, предсказывающего банкротство Детройта. Слоган фильма гласит: «Even in the future of law enforcement there is room for improvement.»

Сюжет 
Прошёл всего год с момента событий первого фильма. На улицах Детройта царит беспредел, так как полицейские, находящиеся в отчаянном положении по вине корпорации OCP, объявили забастовку. Власти города, не сумев погасить долги перед корпорацией, объявили о банкротстве Детройта, и все активы города перешли к OCP. И теперь только Робокоп вместе со своей напарницей, Энн Льюис, не изменившие своим обязанностям, продолжают бороться с преступниками. В городе распространяется новый вид наркотиков — «Ньюк», который разработал, подпольно производит и продаёт наркобарон Кейн.

Компания OCP, считая, что проект «Робокоп» уже исчерпал себя, пытается создать более совершенную модель киборга-полицейского, но все попытки заканчиваются провалом. К разработке привлекают психолога — доктора Джульетт Факс, которая считает, что для реализации данного проекта вовсе не обязательно использовать только донорские органы умерших сотрудников полиции.

Тем временем Робокоп, занятый поиском Кейна, выходит на след его информатора — продажного полицейского Даффи, ловит того и подвергает жёсткому допросу с использованием силы, требуя выдать местонахождение наркобарона. Не выдержав побоев, Даффи признаётся, что Кейн скрывается на заброшенном химзаводе; Мёрфи отправляется туда, но по прибытии попадает в подстроенную Кейном ловушку. Банда Кейна обездвиживает полицейского, распиливает его на части и выбрасывает перед полицейским участком. В OCP поначалу отказываются чинить Робокопа, но по стечению обстоятельств его всё же ремонтируют. После опроса совета директоров принято решение сделать его менее эффективным, введя в программу Робокопа много дополнительных ограничительных правил, что сказывается на его работоспособности. Робокоп решается пропустить через себя большой разряд тока, чтобы стереть всё лишнее.

Воодушевлённые поступком Робокопа полицейские прекращают забастовку и вместе с Мёрфи отправляются в логово Кейна. Происходит жестокая схватка между полицией и бандитами. Кейн с вырученными от продажи «Ньюка» деньгами вырывается на грузовике и пытается сбежать. Робокоп преследует его на мотоцикле и, обогнав, идёт в лобовую атаку. В итоге Кейн попадает в аварию и получает смертельные травмы, после чего впадает в кому и оказывается на больничной койке.

Доктор Факс убеждает руководство OCP, что наркобарон Кейн, мозг которого ещё жив, — идеальный кандидат на роль стража порядка. Его, как утверждает Факс, можно будет легко контролировать благодаря зависимости от наркотиков. Руководство соглашается с её доводами. В компании OCP мозг Кейна пересаживают в нового робота. Первым заданием новоиспечённого стража порядка становится уничтожение остатков его банды, что тот успешно и выполняет, расправившись со всеми своими сообщниками во время тайной встречи последних с мэром Детройта, пытавшегося с их помощью выбраться из навязанной ему OCP кабалы. Киборг Кейн не щадит ни свою бывшую подружку Энджи (свернул ей шею), ни малолетнего Хоба (расстрелял его через грузовик); мэру же чудом удаётся спастись, однако двое сопровождавших его членов городского совета тоже гибнут.

Вечером того же дня на организованной презентации OCP представляет журналистам новую модель — робота-полицейского-2. Но в этот момент у Робокопа-2 внезапно начинается сильнейшая ломка, из-за чего он устраивает бойню, сначала на пресс-конференции, а потом начинает громить город. Полицейские не могут справиться с вышедшим из-под контроля киборгом, даже сам Мёрфи оказывается бессилен. Но он всё же находит слабое место противника. Льюис по совету Робокопа отдаёт Кейну колбу с «Ньюком». Злой киборг отвлекается, оказавшись в состоянии эйфории, и Мёрфи, улучив момент, побеждает его, вытащив и уничтожив мозг противника. Кейн с криком падает наземь и отключается.

В конце фильма показан разговор двух руководителей OCP. У их компании назревают серьёзные проблемы — действия Робокопа-2 могут привести к ликвидации OCP. Поэтому они решают свалить всю вину за случившееся на Факс, поскольку идея принадлежала ей.

В ролях

История создания 
Когда в 1987 году первая картина, снятая Полом Верховеном, стала большим хитом, собрав только в США 53 млн долларов, для сценариста Эдварда Ноймайера это стало неожиданностью, поэтому, когда ему и его соавтору Майклу Майнеру поступило предложение придумать сиквел, он оказался в растерянности, хоть и не был против сиквелов, так как в первом фильме, по сути, уместилась лишь малая доля его идей по истории Робокопа, и фильм представлял собой лишь начало большой саги. Тому было ещё две причины: во-первых, Майкл Майнер заканчивал работу над своим режиссёрским дебютом, фантастическим триллером  (фильм в итоге вышел в 1989 году), во-вторых, 1 января 1988 года должна была начаться пятимесячная забастовка сценаристов, а Ноймайер был благодарен профсоюзу кинематографистов за предоставленную страховку и никак не мог остаться в стороне, поэтому работу над сценарием сиквела он начал отдельно от своего партнёра, а когда Майнер присоединился к работе, то до нового года оставались считанные дни.

У сценаристов получилось создать полноценные наработки сюжета, но из-за кратчайших сроков они сумели написать только лишь так называемый «очень черновой первый драфт» (very rough first draft) сценария под названием «RoboCop 2: Corporate Wars» («Робокоп 2: Корпоративные войны»), в котором было много актуальных тем и сатиры, но повествование требовало много месяцев доработки. Сценарий начинался с того, как Робокоп продолжает патрулировать город Детройт во время забастовки полиции, начатой в первом фильме, он видит, как бандиты взорвали стену банка и выносят оттуда огромное количества денег. Вступив в бой с бандой, Робокоп убивает нескольких бандитов, но один из них, который затаился за углом, стреляет в него из гранатомета, и сознание Робокопа угасает. Дальнейшее действие сценария происходило через 25 лет, мир изменился почти полностью, теперь корпорации правят во всём мире, а учёные научились делать роботов, внешне неотличимых от людей, в том числе так называемых СексБотов, в основном все эти роботы производятся для обслуги людей. Детройт 20 лет назад потерпел полный крах, учёные проникают в заброшенную часть города и находят останки здания корпорации OCP, а внутри и самого Робокопа, который все эти годы был в коме. Страной теперь владеет предприниматель Тед Фликер, который выкупил США у его правительства после полного и окончательного банкротства государства. Страна поделена на несколько городов для богатых, отделённых огромными заборами от всей остальной полузаброшенной местности, где остались жить бедные. Городами технически управляет суперкомпьютер, именуемый Нейромозг, который как и Робокоп использует в своём электронном сознании мыслительные импульсы человека, а именно покойной жены своего создателя. Теду Фликеру Робокоп необходим для борьбы с террористами из зоны отчуждения, которые грозятся уничтожить его инфраструктуру и центр Нейромозга. В сценарии также много медиасатиры, подобной той, что была в первой картине.

Ноймайер сильно рассчитывал на поддержку Пола Верховена, чтобы он вместе с Джоном Дэвисоном продолжал работу над сценарием, пока не закончится забастовка, и они с Майнером не вернутся, чтобы сделать финальный вариант. Поначалу Верховен согласился помочь, но вскоре поддался соблазну сделать «Вспомнить всё» с Арнольдом Шварценеггером за гораздо более крупный гонорар и более выгодные перспективы для своей дальнейшей карьеры в Голливуде. Тогда Ноймайер порекомендовал Дэвисону пригласить в качестве нового сценариста Алана Мура или Фрэнка Миллера. Фрэнк Миллер согласился, но студия решила, что проект «Corporate Wars» слишком масштабный, а упростить такой сюжет, сохраняя всю его важность без участия главных идеологов Робокопа, будет невозможно, поэтому Миллер начал сочинять историю для сиквела с чистого листа. В итоге первый вариант, написанный Миллером, во многом напоминал фильм «Робокоп 3», второй вариант сценария уже был больше похож на «Робокоп 2», однако окончательный сценарий был написан им в соавторстве с Уэлоном Грином, который был основан на элементах из обеих версий Миллера. Соответственно, сюжет первого варианта сценария Фрэнка Миллера был взят за основу режиссёром Фредом Деккером для написания сценария «Робокопа 3».

Съёмочный процесс 
«Робокоп 2» в основном снимался в Хьюстоне в 1989 году. В интервью «Хьюстонской хронике» Кершнер упомянул, что Хьюстон был идеальным местом из-за относительного спокойствия ночью. Он также утверждал, что они снимали перестрелки зимой, а снег и дождь были бы неприемлемым климатом для кинопроизводства. Больница Джефферсона Дэвиса использовалась в качестве завода по производству Ньюка. Финал фильма был снят в Хьюстонском театральном округе.

Чтобы прорекламировать фильм, Робокоп появлялся в качестве приглашённого гостя на телешоу «Capital Combat» чемпионата мира по рестлингу.

Критика 
Rotten Tomatoes ретроспективно собрал 35 рецензий, чтобы дать фильму оценку 31 %, со средним рейтингом 4,5 из 10. Джей Скотт был одним из немногих известных критиков, которые восхищались фильмом, назвав его «гладким и умным продолжением». Джанет Маслин заявлял, что в отличие от первого фильма, умного и оригинального научно-фантастического фильма, «Робокоп 2» не утруждает себя чем-либо новым.

«Los Angeles Times» опубликовал обзор, в котором снимался фильм.

Награды и номинации

«Сатурн» 
Номинации (3): лучший молодой актёр/актриса (Гэбриел Дэймон), лучшие спецэффекты, лучший научно-фантастический фильм

Возрастной рейтинг 
После того, как Пол Верховен отказался снимать продолжение, в режиссёрское кресло сел Ирвин Кешнер. Принимая во внимание общую мрачность и жестокость первого фильма, Кешнер решил воспользоваться теми же приёмами, что использовались в первом фильме. Фильм изобилует показами жестоких убийств (например, вскрытие заживо одного из преступников скальпелем, или выстрел в глаз через оптику). В итоге MPAA присвоило фильму рейтинг R (лицам до 17 лет обязательно присутствие родителей).

Примечания 

Фильмы о Робокопе
Фантастические фильмы 1990 года
Фильмы-боевики 1990 года
Фильмы о реинкарнации
Фильмы США 1990 года
Фильмы Orion Pictures
Криминальные фильмы США
Фильмы-технотриллеры